Димитър Иванов Макриев е български футболист, национал. Роден на 7 януари 1984 г. в Гоце Делчев.

Кариера 
Юноша на Левски (София) с 254 гола за различните юношески формации, включително и 8 попадения в 3 дербита с ЦСКА. Считан за един от обещаващите таланти на школата. През лятото на 2002 г. подписва с ЦСКА първи професионален договор. В началото на 2003 е закупен от Интер (Милано) за 500 000 евро. За Интер Макриев има само 1 мач за Купата на Италия. Оттам е отдаван под наем в различни отбори в Швейцария и Полша, преминава през Дижон във Франция, за да се утвърди в Марибор (Словения), откъдето през 2008 е трансфериран за 1.000.000 $ в настоящия си отбор Ашдод (Израел). За националния отбор на България дебютира на 28 март 2009 г. срещу Ейре има 8 мача и 1 гол.

Статистика по сезони 

 Данните са за първенство към 10 ноември 2017 г.

Източници 
 Профил на levskisofia.info
 Профил на soccer.ru
 Профил на 90minut.pl

Български футболисти
Български футболисти от Македония
Футболисти на ПФК Левски (София)
Футболисти на ПФК ЦСКА (София)
Родени в Гоце Делчев
Български футболисти в Швейцария
Български футболисти в Израел
Български футболисти в Унгария
Български футболисти в Хонконг
Български футболисти в Кипър
Български футболисти в Полша
Български футболисти във Франция
Български футболисти в Италия
Български футболисти в Украйна
Български футболисти в Русия
Български футболисти в Словения